Saint-Crépin (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Crépin (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże